Выборы в островной совет Арубы II-го созыва прошли 13 июня 1955 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы 1955 года
Выборы на Арубе